Joachim Heinrich Pries ist der Name folgender Personen:

* Joachim Heinrich Pries (Politiker) (Joachim Heinrich Pries I.; 1681–1763), deutscher Kaufmann und Politiker, Bürgermeister in Rostock
 Joachim Heinrich Pries der Ältere (1714–1763), deutscher Theologe und Philosoph
 Joachim Heinrich Pries der Jüngere (1747–1796), deutscher Theologe und Philosoph